PDCD6IP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 868 амінокислот, а молекулярна маса — 96 023.

Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків, клітинний цикл, поділ клітини. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних контактах, щільних контактах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки